Jan Stachura (ur. 1893) – ułan Legionów Polskich, uczestnik szarży pod Rokitną, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Niepodległości
 Jan Stachura – działacz niepodległościowy, 20 grudnia 1932 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Jan Stachura (1916–1985) – kapitan Wojska Polskiego, dowódca Oddziału Partyzanckiego „Wilk”
 Jan Stachura (1920–1956) – doker, poseł na Sejm PRL I kadencji
 Jan Stachura (ur. 1948) – kolarz szosowy, zwycięzca Tour de Pologne w 1970

Przypisy